Детектор се може односити на:
  Детектор метала 
  Детектор дима 
  Детектор магнетских аномалија 
  Детектор лажи (полиграф) 
  Детектор (радио пријемник)